Lac Bellemare peut se référer à:

Toponymes

Lac Bellemare, Saint-Mathieu-du-Parc (municipalité), Maskinongé, Mauricie, au Québec. .
Lac Bellemare, Saint-Alexis-des-Monts (municipalité de paroisse), Maskinongé, Mauricie, au Québec. .
Lac Bellemare, Laniel (Québec) (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. .
Lac Bellemare, Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. .
Lac Bellemare (Passes-Dangereuses), Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
Lac Bellemare, Mont-Valin (Territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
Lac Bellemare, Saint-Alexis-des-Monts (municipalité de paroisse), Maskinongé, Mauricie, au Québec. .
Lac Bellemare, Saint-Justin (Québec) (municipalité), Maskinongé, Mauricie, au Québec. .
Lac Bellemare, Otter Lake (municipalité), Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec. .
Lac Bellemare, La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. .
Lac Bellemare, La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. .
Petit lac Bellemare, Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .